O Proto-Tupí é a língua ancestral de todas as línguas hoje incluídas no tronco Tupi. Trata-se, assim, de uma língua hipotética, reconstruída através do método histórico-comparativo a partir de dados das línguas descendentes (como o Tupinambá, o Guarani, o Aweti, o Munduruku, o Gavião de Rondônia etc.). No Brasil, os estudos histórico-comparativos do tronco Tupi, que servem de base à reconstrução do prototupi, vêm sendo realizados principalmente por duas equipes científicas: uma no Laboratório de Línguas Indígenas (LALI) da Universidade de Brasília, sob a coordenação de Aryon Rodrigues; a outra no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, sob a orientação de Denny Moore. O estudo histórico-comparativo vem revelando várias evidências importantes acerca da protocultura tupi (demonstrando, por exemplo, que os ancestrais dos atuais povos Tupi já se dedicavam à agricultura) e da provável região original a partir da qual os falantes das línguas Tupi se dispersaram (provavelmente Rondônia).

Reconstruções do Proto-Tupí

Nikulin (2020) 
Reconstruções do Proto-Tupí, Proto-Tuparí, Proto-Mundurukú, Proto-Mawé-Guaraní e Proto-Tupí-Guaraní (Nikulin 2020):

Corrêa-da-Silva (2010) 
Reconstruções do Proto-Tupí e Proto-Tupí-Guaraní (Corrêa-da-Silva 2010):

Rodrigues (2007) 
Reconstruções do Proto-Tupí e Proto-Tupí-Guaraní (Rodrigues 2007):

Reconstrução do Proto-Tupi-Guarani 
Reconstrução do Proto-Tupi-Guarani (Mello 2000):

Bibliografia 
 CORRÊA-DA-SILVA, Beatriz Carretta. Mawé/Awetí/Tupí-Guaraní: relações linguísticas e implicações históricas. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade de Brasília, Brasília, 2010.
 Rodrigues, Aryon Dall'Igna & Ana Suelly Arruda Câmara Cabral. Investigando a origem e o desenvolvimento de orações dependentes nas famílias do tronco lingüístico Tupi. Revista da Abralin, volume 5, números 1 e 2 (dez/2006).
 RODRIGUES, Aryon Dall’Igna. As vogais orais do Proto-Túpi. In: RODRIGUES, Aryon Dall’Igna; Ana Súelly Arrúda Câmara CABRAL (orgs.). Novos estudos sobre línguas indígenas. Brasília: Editora da UnB, 2005. p. 35–46.
 RODRIGUES, Aryon Dall’Igna. As consoantes do Proto-Tupi. In: CABRAL, Ana Suelly Arruda Câmara; Aryon Dall’Igna RODRIGUES (orgs.). Línguas e culturas Tupí. Campinas: Editora Curt Nimuendajú, 2007. p. 167–203.
 Cabral, Ana Suelly Arruda Câmara, et al. 2014. A linguística histórica das línguas indígenas do Brasil, por Aryon Dall'igna Rodrigues: perspectivas, modelos teóricos e achados. DELTA vol.30 no.spe São Paulo 2014. https://dx.doi.org/10.1590/0102-445090644999061809

Reconstruções de protolínguas intermediárias
CARVALHO, F. O. de; BIRCHALL, J. Uma reconstrução comparativa da terminologia de parentesco do Proto-Tupi-Guarani. LIAMES: Línguas Indígenas Americanas, Campinas, SP, v. 22, n. 00, p. e022001, 2022. .
MOORE, D.; GALUCIO, A. V. Reconstruction of Proto-Tupari consonants and vowels. In: LANGDON, M. (Ed.). Report 8. Survey of California and Other Indian Languages. Proceedings of the meeting of the Society for the Study of the Indigenous Languages (July 2–4, 1993) of the Americas and the Hokan-Penutian workshop (July 3, 1993). Columbus: Ohio State University, 1993. p. 119–137.
MELLO, A. A. S. Estudo histórico da família lingüística Tupi-Guarani: aspectos fonológicos e lexicais. 2000. vii + 285 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Departamento de Língüística e Língua Vernácula, Instituto de Comunicação e Expressão, Universidade Federal de Santa Catarina. 2000.
GALUCIO, A. V. The Morphosyntax of Mekens (Tupi). 2001. 508 f. Tese (Doutorado em Linguística) – Department of Linguistics, University of Chicago, 2001.
PICANÇO, G. L. Mundurukú: phonetics, phonology, synchrony, diachrony. 2005. 410 f. Tese (Doutorado em Linguística) – University of British Columbia. 2005.
PICANÇO, G. L. A fonologia diacrônica do Proto-Mundurukú (Tupí). Curitiba: Appris, 2020. 159 f.
MEIRA, S.; DRUDE, S. A summary reconstruction of Proto-Maweti-Guarani segmental phonology. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências humanas, Belém, v. 10, n. 2, p. 275–296, maio/ago. 2015.

Ver também 

 Proto-arawak
 Proto-macro-jê

Ligações externas 
 Etnolinguistica.Org: línguas indígenas sul-americanas
 Laboratório de Línguas Indígenas/UnB
 Museu Paraense Emilio Goeldi

Dados lexicais (DiACL)
 Proto-Tupí
 Proto-Mawé-Awetí-Tupí-Guaraní
 Proto-Awetí-Tupí-Guaraní
 Proto-Tupí-Guaraní

Tronco tupi
Protolínguas